Giuseppe De Dominicis ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe De Dominicis (Dichter) (1869–1905), italienischer Dichter 
 Giuseppe De Dominicis (Politiker) (* 1954), italienischer Politiker (PD)